Onix 8 é uma banda de  punk rock cristã de Criciúma, Santa Catarina, Brasil. Foi formada em  fevereiro de 2004 por Sopa (vocal), Pimpas (guitarra), Samuel (Baixo) e Daniel (bateria). Em novembro do mesmo ano lançaram seu primeiro single Pequenos Detalhes e foram a primeira banda protestante cristã a tocar em uma rádio secular totalmente influente no estado de Santa Catarina. 
Em janeiro de 2005 entraram em estúdio para gravar o primeiro CD, intitulado Triste Por Quê? lançado pela Bompastor, gravadora pioneira no meio cristão e responsável pela distribuição no Brasil de bandas como MXPX, Supertones e The Insyders.
Em 2011 entraram no estúdio novamente, mas desta vez pra gravar um CD Independente intitulado Enquanto Houver Fé com uma grande produção de Adair Daufemback e participação de Rodolfo Abrantes. Em relação a origem do nome da banda, um dos integrantes explica: “ Onix é uma pedra semipreciosa que antigamente era usada como oferta. E relacionamos isso com nossas vidas. Quanto ao 8, é um segredo nosso!”

História

Com os vocais melódicos (Sopa), linhas de guitarras harmoniosas e quentes (Pimpas) juntamente com um baixo grave e pegado (Samuel) além de baterias totalmente precisas e com pegadas de puro punk rock (Daniel), formam a Onix8. 

Em uma cidade do sul do Brasil, chamada Criciúma, três garotos são responsáveis por este som. A banda teve início em fevereiro de 2004, sendo que em novembro deste mesmo ano, lança seu primeiro single chamado de "Pequenos Detalhes". 

O resultado foi impressionante, e com a música "O amanhã" a banda quebrou vários tabus, como sendo a primeira banda protestante cristã a tocar em uma rádio secular totalmente influente no estado de Santa Catarina. Mas não parou por aí, o som continuou e ficou conhecido em todo território brasileiro, surgindo assim um número grande de fãs, que começaram a admirar o trabalho destes três garotos. 

Em janeiro de 2005, a banda entra em estúdio para gravar seu primeiro cd . Antes mesmo do cd estar finalizado, aconteceu algo inesperado, um contrato com a Bom Pastor, gravadora pioneira no meio cristão e responsável pela distribuição no Brasil de bandas como MXPX, Supertones e The Insyders. 

Com o lançamento do primeiro cd oficial da Onix8, "Triste Por quê?", o público não ficou indiferente com a música "Dias", fazendo com que a banda fosse muito mais além, quebrando barreiras e o som chegando até à terra do Tio Sam (Japão) e também tocada em varias rádios dos EUA. 

Em vários lugares podia-se ouvir a melodia de "Tentar voar e acordar com os meus pés no chão, me fazem ver...", com ela gravado o primeiro clipe da banda, tendo em menos de três meses 300 mil acessos na internet. Atualmente a Onix8 finalizou seu segundo cd, sendo intitulado de "Enquanto houver fé", que foi lançado independente no ano de 2011 com grandes participações, uma delas Rodolfo Abrantes.

Discografia

 Triste Por Quê?  (2005) - Bompastor
 Enquanto Houver Fé  (2011) - Independente

Integrantes
Diego - Vocal, Guitarra
Tiago - Guitarra
Samuel - Baixo
Daniel - bateria

Videografia

Dias - 3:54
Meu Passado - 3:49

Ligações externas
Letras de Onix 8 
Whiplash - Reportagem
Myspace
Cifras de Onix 8

Bandas de punk rock
Bandas de rock cristão
Bandas de Santa Catarina
Cultura de Criciúma
Fundações em Santa Catarina em 2004